Unter Zweites Gesicht versteht man:

 eine Form des Aberglaubens, siehe Wahrsagen
 ein Lied der deutschen Popband Eisblume auf dem Album Ewig
 ein Lied der deutschen Viking-/Pagan-Metal-Band Riger auf dem Album Streyf

Siehe auch:
 Das zweite Gesicht